RDC — аббревиатура:

 RDC Semiconductor — тайваньская компания — производитель электроники;
 Remote Desktop Connection — терминальная служба в Microsoft Windows;
 Resolver-to-Digital Converter — преобразователь сельсин-код.